Anthony Favre (Rolle, Vaud kanton, 1984. február 1. –) svájci labdarúgó, az FC Zürich kapusa.

Források 
Anthony Favre adatlapja a transfermarkt.co.uk oldalon 

1984-ben született személyek
Vaud kantonbeliek
Svájci labdarúgók
A Servette labdarúgói
Az FC Lausanne-Sport labdarúgói
Az FC Wil labdarúgói
Az FC Zürich labdarúgói
Labdarúgókapusok
Élő személyek